Les sœurs Gale sont une famille de quatre sœurs (deux paires de jumelles) américaines, actrices de films et de vaudeville :
 Jane Gale, née Helen Gilmartin (née en 1911), sœur jumelle de June ;
 June Gale, née Doris Gilmartin (1911–1996), sœur jumelle de Jane : successivement la femme de Oscar Levant et de Henry Ephron ;
 Jean Gale, née Lenore Gilmartin (1912–1974), sœur jumelle de Joan ;
 Joan Gale, née Lorraine Gilmartin (1912–1998), sœur jumelle de Jean.